Harry Jones (voetballer) (1891-1947), Engels voetballer
 Harry Jones (zeiler) (1895-1956), Canadees zeiler
 Harry Jones (rugbyer) (1989), Canadees rugbyer
 Harry Jones (schoonspringer) Amerikaans schoonspringer